Синьси́н () — район городского подчинения городского округа Цитайхэ провинции Хэйлунцзян (КНР).

История 
Во времена Китайской республики эти земли входили в состав уезда Боли (勃利县). В 1941 году здесь была основана деревня Цитайхэ (七台河村). В 1970 году эти земли вошли в состав городского уезда Цитайхэ (七台河市). В 1983 году городской уезд Цитайхэ был поднят в статусе до городского округа, а 20 января 1984 года в его составе был образован район Синьсин.

Административное деление 
Район Синьсин делится на 10 уличных комитетов, 1 посёлок и 1 национальную волость.

Ссылки 
 

Районы Цитайхэ